Il doppio del torneo di tennis Eisenach Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Geoff Grant e Mark Merklein che hanno battuto in finale Emanuel Couto e Attila Sávolt 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Geoff Grant /  Mark Merklein (Campioni)
 Fabio Maggi /  Tomas Nydahl (primo turno)

 Mathias Huning /  Michael Kohlmann (semifinali)
 Emanuel Couto /  Attila Sávolt (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Eisenach Challenger 1997